Нимфома́нка:

 Нимфоманка — женщина, страдающая нимфоманией.
 «Нимфоманка» — фильм Ларса фон Триера 2013 года.